Еґосоматі́ні (Aegosomatini Thomson, 1860 = Megopidini (Lameere) Gressitt, 1940 = Callipogonines (Thomson) Lameere, 1909 (як частина) — невелика триба жуків з родини вусачів, яка налічує 15-20 родів. Еґосоматіні розповсюджені переважно на території тропічної Азії, декілька видів трапляється у Європі, Океанії та Австралії.

Найбільші роди 
• Aegolipton Gressitt, 1940
• Baralipton J. Thomson, 1857
• Megobaralipton Lepesme et Breuning, 1952
• Megopis Audinet-Serville, 1832
• Ziglipton Komiya, 2003

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Lameere A., 1903 — Révision des Prionides. Troisième mémoire. Spondylines — Annales de la Société entomologique de Belgique XLVI: 303—334.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.
 Napp D.S. 1994 — Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera, Chrysomeloidea) — Revista Brasileira de Entomologia 28 (2): 265—419.

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Прионіни
Триби комах